Муниципальное образование «Посёлок Золотково» — сельское поселение в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Золотково.

История 
Муниципальное образование «Посёлок Золотково» образовано 25 мая 2005 года в соответствии с Закон Владимирской области № 69-ОЗ. В его состав вошли территория посёлка Золотково и бывших Василевского и Лесниковского сельсоветов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Гусь-Хрустального района
Сельские поселения Владимирской области
Упразднённые городские поселения Владимирской области
Городские поселения, упразднённые в 2005 году